Di seguito una lista di asteroidi dal numero 445001 al 446000 con data di scoperta e scopritore.

445001-445100 

|-
|445001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445005 - ||  ||  || CSS
|-
|445006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445008 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|445009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445025 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|445026 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|445027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445042 - ||  ||  || CSS
|-
|445043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445057 - ||  ||  || CSS
|-
|445058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445066 - ||  ||  || CSS
|-
|445067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445071 - ||  ||  || CSS
|-
|445072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445077 - ||  ||  || OAM
|-
|445078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445087 - ||  ||  || CSS
|-
|445088 - ||  ||  || CSS
|-
|445089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

445101-445200 

|-
|445101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445137 - ||  ||  || CSS
|-
|445138 - ||  ||  || CSS
|-
|445139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445143 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|445144 - ||  ||  || CSS
|-
|445145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445151 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|445152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445154 - ||  ||  || Muler, G., Ruiz, J. M.
|-
|445155 - ||  ||  || OAM
|-
|445156 - ||  ||  || Shandong University
|-
|445157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445190 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|445191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445193 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|445194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445197 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|445198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

445201-445300 

|-
|445201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445202 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|445203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445209 - ||  ||  || CSS
|-
|445210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445230 - ||  ||  || CSS
|-
|445231 - ||  ||  || CSS
|-
|445232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445233 - ||  ||  || CSS
|-
|445234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445236 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|445237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445238 - ||  ||  || CSS
|-
|445239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445242 - ||  ||  || OAM
|-
|445243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445244 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|445245 - ||  ||  || CSS
|-
|445246 - ||  ||  || CSS
|-
|445247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445250 - ||  ||  || OAM
|-
|445251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445252 - ||  ||  || CSS
|-
|445253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445254 - ||  ||  || CSS
|-
|445255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445256 - ||  ||  || CSS
|-
|445257 - ||  ||  || CSS
|-
|445258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445271 - ||  ||  || CSS
|-
|445272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445296 - ||  ||  || WISE
|-
|445297 - ||  ||  || WISE
|-
|445298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

445301-445400 

|-
|445301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445302 - ||  ||  || CSS
|-
|445303 - ||  ||  || WISE
|-
|445304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445305 - ||  ||  || WISE
|-
|445306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445307 - ||  ||  || WISE
|-
|445308 Volov ||  ||  || Fratev, F.
|-
|445309 - ||  ||  || Vorobjov, T.
|-
|445310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445319 - ||  ||  || WISE
|-
|445320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445321 - ||  ||  || CSS
|-
|445322 - ||  ||  || CSS
|-
|445323 - ||  ||  || CSS
|-
|445324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445326 - ||  ||  || WISE
|-
|445327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445330 - ||  ||  || CSS
|-
|445331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445332 - ||  ||  || WISE
|-
|445333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445339 - ||  ||  || WISE
|-
|445340 - ||  ||  || WISE
|-
|445341 - ||  ||  || WISE
|-
|445342 - ||  ||  || WISE
|-
|445343 - ||  ||  || WISE
|-
|445344 - ||  ||  || WISE
|-
|445345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445346 - ||  ||  || WISE
|-
|445347 - ||  ||  || WISE
|-
|445348 - ||  ||  || WISE
|-
|445349 - ||  ||  || WISE
|-
|445350 - ||  ||  || WISE
|-
|445351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445352 - ||  ||  || WISE
|-
|445353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445355 - ||  ||  || WISE
|-
|445356 - ||  ||  || WISE
|-
|445357 - ||  ||  || WISE
|-
|445358 - ||  ||  || WISE
|-
|445359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445360 - ||  ||  || WISE
|-
|445361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445362 - ||  ||  || WISE
|-
|445363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445364 - ||  ||  || WISE
|-
|445365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445366 - ||  ||  || WISE
|-
|445367 - ||  ||  || WISE
|-
|445368 - ||  ||  || WISE
|-
|445369 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|445370 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|445371 - ||  ||  || OAM
|-
|445372 - ||  ||  || WISE
|-
|445373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445374 - ||  ||  || WISE
|-
|445375 - ||  ||  || WISE
|-
|445376 - ||  ||  || WISE
|-
|445377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445382 - ||  ||  || CSS
|-
|445383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445392 - ||  ||  || WISE
|-
|445393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

445401-445500 

|-
|445401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445405 - ||  ||  || CSS
|-
|445406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445407 - ||  ||  || CSS
|-
|445408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445426 - ||  ||  || WISE
|-
|445427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445428 - ||  ||  || CSS
|-
|445429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445439 - ||  ||  || WISE
|-
|445440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445453 - ||  ||  || WISE
|-
|445454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445456 - ||  ||  || WISE
|-
|445457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445460 - ||  ||  || CSS
|-
|445461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445467 - ||  ||  || CSS
|-
|445468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445473 - ||  ||  || Rabinowitz, D. L., Schwamb, M., Tourtellotte, S.
|-
|445474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

445501-445600 

|-
|445501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445519 - ||  ||  || CSS
|-
|445520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445528 - ||  ||  || CSS
|-
|445529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445532 - ||  ||  || CSS
|-
|445533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445543 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|445544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445573 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|445574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445577 - ||  ||  || CSS
|-
|445578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445582 - ||  ||  || CSS
|-
|445583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445595 - ||  ||  || CSS
|-
|445596 - ||  ||  || LONEOS
|-
|445597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445598 - ||  ||  || CSS
|-
|445599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

445601-445700 

|-
|445601 - ||  ||  || CSS
|-
|445602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445604 - ||  ||  || CSS
|-
|445605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445607 - ||  ||  || CSS
|-
|445608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445617 - ||  ||  || LONEOS
|-
|445618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445628 - ||  ||  || LONEOS
|-
|445629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445633 - ||  ||  || CSS
|-
|445634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445644 - ||  ||  || LONEOS
|-
|445645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445657 - ||  ||  || LONEOS
|-
|445658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445685 - ||  ||  || CSS
|-
|445686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445688 - ||  ||  || ODAS
|-
|445689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445698 - ||  ||  || LONEOS
|-
|445699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

445701-445800 

|-
|445701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445716 - ||  ||  || CSS
|-
|445717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445729 - ||  ||  || CSS
|-
|445730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445749 - ||  ||  || CSS
|-
|445750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445764 - ||  ||  || CSS
|-
|445765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445775 - ||  ||  || CSS
|-
|445776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445777 - ||  ||  || LONEOS
|-
|445778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445779 - ||  ||  || WISE
|-
|445780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445783 - ||  ||  || CSS
|-
|445784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445790 - ||  ||  || WISE
|-
|445791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445792 - ||  ||  || CSS
|-
|445793 - ||  ||  || WISE
|-
|445794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

445801-445900 

|-
|445801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445804 - ||  ||  || WISE
|-
|445805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445815 - ||  ||  || WISE
|-
|445816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445818 Ronbeck ||  ||  || WISE
|-
|445819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445820 - ||  ||  || WISE
|-
|445821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445823 - ||  ||  || CSS
|-
|445824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445836 - ||  ||  || CSS
|-
|445837 - ||  ||  || WISE
|-
|445838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445840 - ||  ||  || CSS
|-
|445841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445846 - ||  ||  || CSS
|-
|445847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445852 - ||  ||  || LONEOS
|-
|445853 - ||  ||  || LONEOS
|-
|445854 - ||  ||  || CSS
|-
|445855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445858 - ||  ||  || CSS
|-
|445859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445862 - ||  ||  || CSS
|-
|445863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

445901-446000 

|-
|445901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445907 - ||  ||  || CSS
|-
|445908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445915 - ||  ||  || CSS
|-
|445916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445917 Ola||  ||  || EURONEAR
|-
|445918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445924 - ||  ||  || LONEOS
|-
|445925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445935 - ||  ||  || LONEOS
|-
|445936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445940 - ||  ||  || CSS
|-
|445941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445950 - ||  ||  || CSS
|-
|445951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445952 - ||  ||  || CSS
|-
|445953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445957 - ||  ||  || CSS
|-
|445958 - ||  ||  || CSS
|-
|445959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445963 - ||  ||  || CINEOS
|-
|445964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445968 - ||  ||  || CSS
|-
|445969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445970 - ||  ||  || CSS
|-
|445971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445972 - ||  ||  || WISE
|-
|445973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445974 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|445975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445976 - ||  ||  || WISE
|-
|445977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445978 - ||  ||  || CSS
|-
|445979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445981 - ||  ||  || CSS
|-
|445982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445985 - ||  ||  || CSS
|-
|445986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|445992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445994 - ||  ||  || CSS
|-
|445995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|445998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|445999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0445001